Басу — многозначный термин:

Фамилия 
Бенгальская фамилия, также встречающаяся в вариантах Бозе или Бос (Bose). Известные представители:
 Басу, Баман Дас (1867—1930) — индийский историк.
 Басу, Бани (род. 1939) — бенгальская писательница, поэтесса и литературный критик, лауреат премии Академии Сахитья.
 Басу, Беной (1908—1930) — бенгальский борец за освобождение от британского владычества.
 Басу, Бипаша (род. 1979) — индийская актриса и модель.
 Басу, Дебабрата (1924—2001) — индийский учёный-статистик, автор теоремы Басу.
 Басу, Джьёти (1914—2010) — бенгальский политик, премьер-министр штата Западная Бенгалия в 1977—2000.
 Басу, Камал (1919—2013) — бенгальский политик, депутат парламента Индии и мэр Калькутты в 1985—1990.
 Басу, Каушик (род. 1952) — индийский экономист, старший вице-президент Всемирного банка.
Басу, Кехкашан (род. 2000) - эмиратская экологическая активистка и защитница прав человека.
 Басу, Кунал (род. 1952) — индийский писатель-романист, пишет на английском языке.
 Басу, Раджнараян (1826—1899) — писатель и мыслитель Бенгальского Возрождения.
 Басу, Рамрам (ок. 1757—1813) — бенгальский писатель.
 Басу, Самит (род. 1979) — индийский писатель-романист, автор графических романов, сценарист.

Топоним 
 Басу — река в Башкортостане, левый приток Инзера.
 Басу — коммуна во Франции, департамент Жер.
 Басу — коммуна во Франции, департамент Йонна.